Vukelići est un toponyme qui peut désigner :
Vukelići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Perušić, comitat de Lika-Senj ;
Vukelići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar.